Die Abkürzung LDSG steht für:
 Landesdatenschutzgesetz
 Libyan Desert Silica Glass, Impaktglas, siehe Libysches Wüstenglas

Abkürzung